Ба́нту:
 Банту (группа народов) — общее название для более чем четырёхсот этнических групп, проживающих по всей территории Африки южнее Сахары. 
 Банту (языки) — группа бантоидных языков бенуэ-конголезской семьи.

См. также 
 Бантустан